Каймака́м (, ,  от  [qā'im maqām] «местоблюститель, наместник, заместитель») — в Турции, на Северном Кипре и в Ливане, а ранее в Османской империи глава администрации уезда (, ) — административно-территориальной единицы второго уровня, ранее титул правителя округа и помощник великого визиря.

В Молдавском и Валашском княжествах каймакамом назывался временный правитель, назначавшийся османским султаном в отсутствие господаря.

В Вооружённых силах Османской империи Каймака́м — подполковник, представитель полковника (миралая). 

В иррегулярном формировании Русской армии набираемых из курдов воинская должность.
... Точно так же изъ достойныхъ людей назначаются на должности юзбаши, каймакама и миралая въ слѣдующемъ порядкѣ: въ каждый белюкъ одинъ юзбаши, а въ каждый алай одинъ миралай и одинъ каймакамъ. ...

См. также 
 Мутессариф
 Лупу Костаки
 Логофет

Примечания

Литература 
 
 

Воинские должности
Турция
Ливан
Османская империя
Молдавское княжество
Турецкие титулы